Atalanta Fugiens peut faire référence à :

 Atalanta Fugiens, un livre d'emblèmes de l'alchimiste Michael Maier, publié en 1617 ;

 Atalanta Fugiens, un ensemble instrumental italien de musique classique fondé en 2005.